Greensmith ist der Familienname von:

 Adrian Greensmith, US-amerikanischer Schauspieler
 Gus Greensmith (* 1996), US-amerikanischer Rallyefahrer